Newton Vieira Rique (Campina Grande - PB, 28 de maio de 1931 - Rio de Janeiro - RJ, 27 de agosto de 1986) foi um político e empresário brasileiro.

Bacharel em Direito pela Faculdade de Ciências Jurídicas do Recife. Candidatou-se e elegeu-se prefeito de Campina Grande, cargo que exerceu apenas entre 30/11/1963 e 15/06/1964, o que soma sete meses, tendo sido deposto por força do Golpe de Estado de março de 1964.

Presidiu a Associação Comercial, diretor do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico  dirigiu com seu irmão, Nivaldo Vieira Rique, o Banco Industrial de Campina Grande.

Atualmente existe uma estátua como monumento em homenagem a seu pai, João Ferreira Rique, fundador do banco industrial de Campina Grande no centro de Campina Grande.

Prefeitos de Campina Grande
Naturais de Campina Grande